Гранха Марисела има више значења:

 Гранха Марисела (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Марисела, Ла Каретиља (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику